

Рекорды сборной Франции 

 Первая международная игра:  Бельгия — Франция  (3-3), 1 мая 1904 в Брюсселе.
 Самая крупная победа:  Франция — Азербайджан  : 10-0 (6 сентября 1995 в Осере).
 Самая крупная победа на выезде:  Кипр — Франция  : 0-7 (11 октября 1980 в Лимасоле).
 Самое крупное поражение:  Дания — Франция  : 17-1 (22 октября 1908 в Лондоне).
 Самое крупное домашнее поражение:  Франция — Любительская сборная Англии  : 0-15 (1 ноября 1906 в Париже).

 Самая длинная победная серия: 14 матчей, с 29 марта 2003 ( Франция 6-0 Мальта ) по 18 февраля 2004 ( Бельгия 0-2 Франция )
 Самая длинная беспроигрышная серия: 30 матчей (с 16 февраля 1994 по 9 октября 1996)
 Самая длинная серия без пропущенных мячей: 11 матчей (с 29 июня 2003 по 6 июня 2004—1040 минут)
 Самая длинная серия поражений: 12 матчей (с 23 марта 1908 по 23 марта 1911)
 Самая длинная безвыигрышная серия: 15 матчей (с 23 марта 1908 по 30 апреля 1911)

 Первая игра на Парк де Пренс :  Франция — Швейцария  (1-0), 12 февраля 1905
 Первая игра на Олимпийском стадионе Ив дю Мануар:  Франция — Бельгия  (1-2), 12 апреля 1908
 Первая игра на Стад де Франс :  Франция — Испания  (1-0), 28 января 1998
 Рекорд посещаемости в домашних матчах: 80 051 зритель — на стадионе «Стад де Франс» на матче  Украина — Франция  (2-0), 2 июня 2007
 Рекорд посещаемости в гостевых матчах: 125 631 зритель — на стадионе «Хэмпден Парк» на матче  Шотландия — Франция  (2-0), 27 апреля 1949
 Самая большая телевизионная аудитория: 22.2 млн зрителей — во время полуфинального матча чемпионата мира 2006  Португалия — Франция  (0-1)

 Лучшие по числу игр за сборную:

 Наибольшее число игр в качестве капитана: 51, Дидье Дешам в период с 1994 по 2000
 Игрок, сыгравший наибольшее число матчей подряд: 44, Патрик Виейра в период с 1999 по 2002
 Вратари с наибольшим числом игр: Уго Льорис — 139 матчей, опережая Фабьена Бартеза (87 матчей), Жоэля Бата (50 игр) и Бернара Лама (44 игры).
 Самый возрастной игрок: Ларби Бенбарек, 40 лет и 5 месяцев во время своего последнего матча за сборную 16 октября 1954 против  Германии.
 Самый молодой игрок: Марьян Висньески, 18 лет и 61 день 3 апреля 1955 в матче против  Швеции.
 Наибольшее число матчей в качестве тренера: 79 матчей (41 победа, 24 ничьих, 14 поражений) — Раймон Доменек, в период с 12 июля 2004 по 22 июня 2010.

 Лучшие бомбардиры:

 Первый гол сборной Франции: Луи Меснье, во время матча против  Бельгии (3-3, 1 мая 1904).
 100-й гол сборной Франции: Эдуард Крю, во время матча против  Бельгии (4-3, 11 апреля 1926).
 500-й гол сборной Франции: Марьян Висньески, во время матча против  Югославии (4-5, 6 июля 1960).
 1000-й гол сборной Франции: Эмманюэль Пети, во время матча против  Бразилии в финале чемпионата мира 1998 (3-0, 12 июля 1998).
 Игроки, забившие пять голов в одном матче: 2, Таде Сизовски (в 1956, в матче против  Бельгии) и Ужен Мас (в 1913, в матче против  Люксембурга).
 Игроки, забившие четыре гола в одном матче: 4, Жюст Фонтен (в 1958 в матче против  ФРГ), Жан Николя (в 1934 в матче против  Люксембурга) и Жан Сесемб (в 1932 в матче против  Болгарии),Килиан Мбаппе (в 2021 в матче против  Казахстана 
 Игрок, оформивший хет-трик (3 гола подряд), за наиболее короткое время: три гола забил Шарли Лубе за 11 минут (на 42', 47' и 53' минутах) в матче против  Люксембурга (3-1), 23 декабря 1967.
 Самые быстрые голы: 34 секунды — Франк Созе в матче против  Албании (5-0), 30 марта 1991; 35 секунд — Эмиль Венант в матче против  Бельгии во время чемпионата мира 1938 и 36 секунд — Луи Саа в матче против  Фарерских островов 11 октября 2006.

На Чемпионатах мира 

 Первый матч:  Франция — Мексика  (4-1) 13 июля 1930, в Монтевидео.
 Игрок с наибольшим числом игр: 17 матчей — Фабьен Бартез (1998, 2002 и 2006) и Тьерри Анри (1998, 2002, 2006 и 2010).
 Наибольшее число участий в финальных стадиях: 4 — Тьерри Анри в 1998, 2002, 2006 и 2010.
 Лучшие бомбардиры на чемпионатах мира: 13 голов — Жюст Фонтен; 6 голов — Тьерри Анри; 5 голов — Мишель Платини и Зинедин Зидан.
 Максимальное число голов, забитых на финальных стадиях: 23, на чемпионате мира 1958.
 Наименьшее число голов, забитых на финальных стадиях: 0, на чемпионате мира 2002.
 Наибольшее число голов, забитых в одной игре: 7 — в матче против  Парагвая (7-3) в 1958.
 Наибольшее число голов, пропущенных в одной игре: 5 — в матче против  Бразилии (2-5) в 1958.
 Лучший бомбардир отдельно взятой финальной стадии чемпионата мира: 13 голов — Жюст Фонтен в 1958.
 Лучший бомбардир в одном матче: 4 гола — Жюст Фонтен, в матче  Франция — ФРГ  (6-3) в 1958.

Статистика: Результаты по странам

Примечания 

Сборная Франции по футболу